Pfohlbach ist der Name folgender Orte:

 Pfohlbach (Eichenbühl), Ortsteil von Eichenbühl im Landkreis Miltenberg, Bayern, bestehend aus:
 Pfohlbach links des Baches
 Pfohlbach rechts des Baches

Siehe auch:

 Pfahlbach
 Pfuhlbach
 Pfühlbach